Гвета, Гвата () — сельский населённый пункт на северо-востоке Ботсваны, на территории Центрального округа.

Географическое положение 
Деревня находится в северо-западной части округа, на расстоянии приблизительно 490 километров к северо-северо-западу (NNW) от столицы страны Габороне. Абсолютная высота — 923 метра над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 2011 года численность населения составляла 5303 человек.
Динамика численности населения Гветы по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен вблизи деревни Ната.

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны